Франко Даниэль Хара (; , Вилья-Мария, Кордова, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Бельграно». Выступал в сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Хара дебютировал в составе футбольного клуба «Арсенал» (Саранди) 23 мая 2008 года в матче против «Архентинос Хуниорс». Свой первый гол в чемпионате футболист забил 10 апреля 2009 года команде «Колон».

30 января 2010 года Хара подписал 5-летний контракт с португальским клубом «Бенфика». Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.

В августе 2011 года отправился в аренду на один сезон в испанский клуб «Гранада».

В июле 2012 года вернулся играть на родину, отправившись в аренду в клуб «Сан-Лоренсо» сроком на год с опцией выкупа.

В августе 2013 года отправился в аренду в клуб «Эстудиантес» на один год с возможностью покупки.

24 января 2015 года Хара перешёл в греческий клуб «Олимпиакос».

8 сентября 2015 года Хара подписал контракт с мексиканским клубом «Пачука». В Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 Хара сыграл в восьми из 10-ти матчей «Пачуки», забил шесть голов, в том числе четыре — в плей-офф, включая победный гол в ответном матче финала, и отдал четыре голевые передачи, за что был назван лучшим игроков турнира.

21 января 2020 года Хара подписал предварительный контракт с клубом MLS «Даллас». Игрок присоединился к американскому клубу в качестве назначенного игрока в летнее трансферное окно, в июле 2020 года. За «Даллас» дебютировал 12 августа 2020 года в матче против «Нэшвилла». 2 сентября 2020 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити» забил свой первый гол за «Даллас».

Карьера в сборной 
Франко Хара дебютировал в составе сборной Аргентины 19 января 2010 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу аргентинцев, причём Хара забил победный гол.

Достижения 
 
 Бенфика
 Кубок португальской лиги: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2014
 Олимпиакос
 Чемпион Греции: 2014/15
 Обладатель Кубка Греции: 2014/15
 Пачука
 Чемпион Мексики: клаусура 2016
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2016/17
 
 Лучший игрок Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Статистика на The Irish Times
 Профиль игрока на сайте ФК «Бенфика»
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Бельграно»